Isztria
 Isztriai-félsziget, az Adriai-tengerbe ékszerűen benyúló háromszög alakú félsziget, történeti-földrajzi táj
 Isztria Őrgrófság (1814–1918) osztrák tartomány, az osztrák Partvidék helytartóság része
 Isztria megye (1941–1945, 1991–) Horvátország egyik nyugati megyéje
Istria
 Istria, község Romániában